Berkmann ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Josef Berkmann (* 1976), österreichischer katholischer Theologe, Rechtswissenschaftler und Kirchenrechtler
 Dieter Berkmann (* 1950), deutscher Radrennfahrer
 Else Berkmann (1904–2001), deutsche Politikerin (SPD)
 Justin Bergmann (* 1963), DJ und Mitbegründer des Londoner Clubs Ministry of Sound
 Theodor Berkmann (1802–1870), deutscher Pfarrer, Mitglied der Bayerischen Abgeordnetenkammer und der Frankfurter Nationalversammlung
 Tom Berkmann (* 1988), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Berckmann
 Berkemann
 Berkman
 Berckmanskampen
 Bergmann (Begriffsklärung)